Nivolet
 Colle del Nivolet
 Laghi del Nivolet